Джулиа́ни () — распространённая итальянская фамилия:

 Джулиани, Алессандро (род. 1978) — канадский актёр и певец.
 Джулиани, Вальтер — итальянский астроном.
 Джулиани, Джулиано (1958—1996) — итальянский футболист, играл на позиции вратаря.
 Джулиани, Карло (1978—2001) — итальянский антиглобалист.
 Джулиани, Лаура (род. 1993) — итальянская футболистка.
 Джулиани, Мария (в монашестве Мария Мира; 1875—1900) — святая Римско-Католической Церкви, монахиня из монашеской конгрегации «Францисканки Миссионерки Марии», мученица.
 Джулиани, Мауро (1781—1829) — итальянский гитарист и композитор.
 Джулиани, Микеле (1801—1867) — итальянский гитарист, певец, композитор и педагог.
 Джулиани, Розарио (род. 1967) — итальянский музыкант и композитор.
 Джулиани, Рудольф (род. 1944) — мэр Нью-Йорка (1994—2001).